aterm est un émulateur de terminal pour le système X Window.
C'est un terminal VT100 basé sur rxvt 2.4.8 qui supporte la pseudo-transparence. Son nom vient de AfterStep terminal emulator.

C'est un logiciel libre distribué selon les termes de la licence GNU GPL.

Voir aussi 

 Terminal informatique
 rxvt
 urxvt
 mrxvt
 xterm
 Terminal (Xfce)
 AfterStep

Liens externes 

  aterm - AfterStep X Window Terminal Emulator
  aterm sur Freshmeat

Émulateur de terminal
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix